Осман Юдже (, 21 апреля 1929, Сарыкамыш, Турция — 26 января 1965, близ Улудага, Турция) — турецкий горнолыжник. Участник трёх зимних Олимпийских игр 1948, 1956 и 1964 годов.

Биография 
Осман Юдже родился 21 апреля 1929 года в турецком городе Сарыкамыш.

Выступал в горнолыжном спорте. 50 раз становился чемпионом Турции.

В 1948 году вошёл в состав сборной Турции на зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице. Участвовал во всех дисциплинах горнолыжной программы. В скоростном спуске показал 97-й результат среди 102 участников (4 минуты 49,2 секунды), уступив 1.54,2 победителю — Анри Орейе из Франции. В слаломе финишировал с 60-м результатом (4.08,6), проиграв 1.58,3 чемпиону — швейцарцу Эди Рейнальтеру. В комбинации не финишировал. Был знаменосцем сборной Турции на церемонии открытия Олимпиады.

В 1956 году вошёл в состав сборной Турции на зимних Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо. Был заявлен во всех дисциплинах горнолыжной программы. В скоростном спуске и слаломе был дисквалифицирован. В гигантском слаломе показал 63-й результат среди 87 участников (3.59,4), уступив 59,3 секунды победителю — Тони Зайлеру из Австрии.

В 1964 году вошёл в состав сборной Турции на зимних Олимпийских играх в Инсбруке. Участвовал во всех дисциплинах горнолыжной программы. В скоростном спуске занял 70-е место среди 77 участников (3.03,66) и проиграл 45,50 секунды чемпиону — Эгону Циммерману из Австрии. В слаломе стал 76-м в первом квалификационном раунде (1.18,75), а во втором не финишировал. В гигантском слаломе стал 71-м среди 80 участников (2.32,11) и уступил 45,40 секунды обладателю золота Франсуа Бонльё из Франции.

В течение 8 лет работал тренером сборной Турции по горнолыжному спорту.

Погиб 26 января 1965 года в автокатастрофе по дороге к турецкому курортному месту Улудаг.

Примечания 

Горнолыжники Турции
Тренеры Турции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1948 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Погибшие в автомобильных катастрофах
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1964 года